

Patronyme

 Allan Hewson (né en 1954), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Brian Hewson (1933-2022), athlète britannique spécialiste du demi-fond ;
 Eve Hewson (né en 1991), actrice irlandaise, fille de Bono ;
 
 John Hewson (1630?-1662), colonel d'un régiment de la New Model Army durant la Première Révolution anglaise ;
 Paul David Hewson dit Bono (né en 1960), chanteur et guitariste du groupe de rock irlandais U2 ;
 Richard Anthony Hewson (né en 1943), musicien britannique ;
 William Hewson (1739-1774), chirurgien, anatomiste et physiologiste britannique, parfois appelé le père de l'hématologie.

Toponymie
 Hewson, rivière en Nouvelle-Zélande.

Divers 
 Hewson Consultants est un éditeur de jeux vidéo dans les années 1980.
Patronyme anglais